

Liste

Anmerkungen 
Nummerung in slowenischer alphabetischer Sortierung … C – Č – D … S – Š – T … Z – Ž außer Tišina und Šalovci, deren Nummer sich auf veraltete Namen bezieht, Cankova-Tišina respektive Hodoš Šalovci. Žalec, ehemals 145, hat 190 nach der Aufteilung in mehrere Gemeinden 1998.

Nummern:
 001–147 (außer 145): Gemeindestand 1995–1998
 148–193: Gemeindeänderung 1998
 194: Gemeindeänderung 2002
 195–206: Gemeindeänderung März 2006
 206–211: Gemeindeänderung Juni 2006
 212: Gemeindeänderung 2010
 213: Gemeindeänderung 2011

Änderungsverlauf

Codes vor Newsletter I-4 (2002) 
Bis Newsletter I-4 (vom 10. Dezember 2002) gab es 12 ISO-3166-2-Codes, die durch die Statistikregionen definiert waren.
Ab Newsletter I-4 wurden die Codes neu verteilt und nach Gemeinden benannt.

Siehe auch 
 NUTS:SI (EU-Statistikregionen)
 ISO 3166-2, Referenztabelle der Ländercodes.
 ISO 3166-1, Referenztabelle der Ländercodes, wie sie in Domainnamen verwendet werden.
 Liste der Gemeinden in Slowenien

Einzelnachweise